Фазика Хусейновна Уммаева (8 марта 1938, Яникой, КБАССР, СССР — 20 апреля 2022) — доярка колхоза имени Байсултанова Чегемского района Кабардино-Балкарской АССР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
 Родилась в большой крестьянской семье.
 В годы Великой Отечественной войны вместе с семьей была депортирована в Казахскую ССР.
 1957—1963 — работала на Шалушкинском кирпичном заводе.
 1964—2004 — доярка в колхозе им. Байсултанова. За высокие достижения в труде по итогам восьмой пятилетки (1966—1970) награждена орденом Ленина.
 Депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР 11-го созыва. Делегат XXVII съезда КПСС (1986).
 6 сентября 1973 года — Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972—1973 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 2004 год — вышла на пенсию.
 Скончалась 20 апреля 2022 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Награждена двумя орденами Ленина, медалями.
 Почётный гражданин с. п. Яникой.

Ссылки 
 

Делегаты XXVII съезда КПСС